Chang-chou-shih kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhangzhou (prefekturhuvudort i Kina), Fujian, 
 Zibo, ort, Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar